Criciúma, um município brasileiro do estado de Santa Catarina;
 Criciúma Esporte Clube, clube de futebol da cidade de Criciúma.

Plantas 

 Arundinaria — gênero de gramínea, vulgarmente chamada criciúma
 Chusquea — gênero de gramínea, vulgarmente chamada criciúma 
 Criciuma — gênero de gramínea, vulgarmente chamada criciúma 
 Olyra — gênero de gramínea, vulgarmente chamada criciúma

Desambiguação